Hampden kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

In Canada:
Hampden (Newfoundland en Labrador)
Hampden (Quebec)

In de Verenigde Staten:
Hampden (Maine)
Hampden (North Dakota)

In Nieuw-Zeeland:
Hampden (Nieuw-Zeeland)